«Déjate llevar» puede referirse a:

Cine 
 Déjate llevar (Take the Lead) (2006), película dirigida por Liz Friedlander.

Música 
 Dejáte llevar (2017), canción de Juan Magán, Belinda y Manuel Turizo.
 Déjate llevar (2013), álbum de Catalina Palacios.
 Déjate llevar (2011), canción del álbum Peligro de la banda Reik.
 Déjate llevar (2006), canción del grupo musical La Oreja de Van Gogh.